Alexander Oltmans (1814-1853), Nederlands kunstschilder
 Jan Frederik Oltmans (1806-1854), een Nederlands auteur
 Roelant Oltmans (1954), een Nederlands hockeycoach
 Tinne Oltmans (1992) een Belgisch actrice en zangeres
 Willem Oltmans (1925-2004), een Nederlands journalist